Holidays in Eden é o sexto álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 1991, sendo o primeiro totalmente elaborado com o novo vocalista Steve Hogarth.

É considerado pela crítica, pelos fãs e pelo próprio Hogarth como o álbum mais comercial de toda a discografia do Marillion, possuindo canções predominantemente orientadas pelo pop e pelo soft rock; duas das faixas do álbum são, inclusive, adaptações da banda para músicas compostas por Hogarth em seus projetos anteriores: "Cover my Eyes" e "Dry Land". Contudo, ainda notamos nuances progressivas em "Splintering Heart", "The Party", "The Rakes Progress" e "100 Nights".

Apesar do direcionamento pop, o disco falhou em alcançar um público maior para a banda, atingindo a mesma posição do disco anterior na parada de álbuns do Reino Unido e lançando três singles de sucesso apenas moderado ("Cover my Eyes", "No One Can" e "Dry Land"). Esses fatos foram cruciais para que a banda novamente se voltasse ao rock progressivo no disco seguinte, o aclamado Brave.

Faixas

Lado um 
 "Splintering Heart" – 6:54
 "Cover My Eyes (Pain and Heaven)" – 3:54
 "The Party" – 5:36
 "No One Can" – 4:41

Lado dois 
 "Holidays in Eden" – 5:38
 "Dry Land" – 4:43
 "Waiting to Happen" – 5:01
 "This Town" – 3:18
 "The Rakes Progress" – 1:54
 "100 Nights" – 6:41

Músicos 
Steve Hogarth – vocais
Steve Rothery - guitarra
Mark Kelly - teclado
Pete Trewavas - baixo
Ian Mosley - bateria

Álbuns de 1991
Álbuns de Marillion